Эме Антюэнис (, 21 декабря 1943 года) — бельгийский профессиональный футболист и футбольный тренер. Был тренером сборной Бельгии по футболу в период с 2002 по 2005 годы.

Клубная карьера 
Антюэнис играл за местную команду «Расинг» и созданный после его объединения со «Спортингом»  «Локерен», а также за футбольные клубы «Экло» и «Эртвельде».

Тренерская карьера 
Будучи уроженцем Локерена, Антюэнис тренировал в числе многих команд клубы «Генк» и «Андерлехт», с которыми он выиграл три чемпионата Бельгии подряд в период с 1999 по 2001 годы (первый чемпионат в составе «Генка», остальные с «Андерлехтом»), а также получал в эти годы награду «Тренер года» от Лиги Жюпиле. После перехода в «Андерлехт», его команда сыграла свой лучший сезон Лиги чемпионов УЕФА со времён появления групповой стадии, выиграв матчи против мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Ромы», «ПСВ» (Эйндховен) и киевского «Динамо». С июля 2002 года он был тренером сборной Бельгии, но его контракт, заключённый до июля 2006 года не был продлён после неудачных отборов на ЧЕ-2004 и ЧМ-2006. 1 января 2006 года Антюэнис был назначен тренером «Локерена». Это был его третий приход на пост рулевого клуба. 28 февраля 2006 года он ушёл в отставку с поста тренера и завершил футбольную карьеру тренера по состоянию здоровья; за неделю до этого он обращался в госпиталь с жалобой на боли в груди, связанные с сердечной мышцей.

21 февраля 2010 года клуб Лиги EXQI «Льерс» нанял бывшего тренера «Жерминаль Беерсхот» на замену Герману Хеллепутте, ставшему техническим директором клуба. Под его руководством клуб победил в первенстве сезона 2009/10.

Примечания

Ссылки 
 
 Profile and stats sporting.be

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Локерен»
Тренеры сборной Бельгии по футболу
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры ФК «Генк»
Тренеры ФК «Беерсхот»
Тренеры ФК «Льерс»
Тренеры ФК «Локерен»
Тренеры ФК «Шарлеруа»